Stąd do wieczności – powieść Jamesa Jonesa, pierwszy tom cyklu
 Stąd do wieczności – cykl powieści Jonesa, na który składają się jeszcze Cienka czerwona linia i Gwizd
 Stąd do wieczności – amerykański film w reżyserii Freda Zinnemanna z 1953, ekranizacja powieści

Zobacz też 
 From Here to Eternity